Název Zámecký potok má více vodních toků:

 Zámecký potok (přítok Černého potoka) – pravostranný přítok Černého potoka v okrese Jeseník
 Zámecký potok (přítok Tuchlovického potoka) – pravostranný přítok Tuchlovického potoka v okrese Kladno
 Zámecký potok (přítok Úhlavky) – pravostranný přítok Úhlavky v okrese Tachov
 Zámecký potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese Český Krumlov
 Zámecký potok (přítok Výmoly) – pravostranný přítok Výmoly v okresech Nymburk a Praha-východ